Пётр Арха́нгельский:
 Архангельский, Пётр Петрович (1910—1998) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации (1945).
 Архангельский, Пётр Фёдорович (1893—1951) — советский учёный-офтальмолог.